Блобель () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Блобел, Гюнтер (1936—2018) — американский биолог немецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
 Блобель, Пауль (1894—1951) — штандартенфюрер СС, командир зондеркоманды 4a в составе айнзацгруппы C.